Gat kan syfta på följande:
 Gat, forntida stad, omnämnd i Bibeln

Geografi

Libyen 

 Ghat, distriktshuvudort, 
 Ghat, oas, 

Robotskapade Libyenförgreningar